Dang La kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tanggula Shankou, bergspass, Tibet, 
 Tang La (bergspass i Kina, lat 27,80, long 89,10), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar